Змагання з тхеквондо на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 2000 в Сіднеї та з того часу включалися в програму кожних наступних Ігор. Змагання завжди проходили серед чоловіків і серед жінок. У цьому виді спорту розігруються 8 комплектів нагород. До включення в програму змагань, тхеквондо був демонстраційним видом спорту на Олімпійських іграх 1988 і 1992.

Медалі

Джерела 

 Тхеквондо на Олімпійських іграх